Gollania är ett släkte av bladmossor. Gollania ingår i familjen Hypnaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Gollania